Comunità Saman – comunità terapeutica
Saman – comune francese
Saman – città iraniana 
Saman – danza